10-я дивизия — наименование дивизии в вооружённых силах различных государств.

Пехотные дивизии 
 10-я пехотная дивизия (Третий рейх)
 10-я пехотная дивизия (Российская империя)
 Соединение, носившее наименование «10-я пехотная дивизия» с 1820 по 1833 год
 Соединение, носившее наименование «10-я пехотная дивизия» с 1833 по 1835 год
 Соединение, носившее наименование «10-я пехотная дивизия» с 1835 по 1918 год
 10-я Тамбовская стрелковая дивизия
 10-я стрелковая дивизия (СССР)
 10-я гвардейская стрелковая Печенгская дважды Краснознамённая орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизия
 10-я гвардейская мотострелковая Печенгская дважды Краснознамённая орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизия
 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР (1-го формирования)
 10-я стрелковая дивизия НКВД СССР (2-го формирования)
 10-я пехотная дивизия (Франция)
 10-я пехотная дивизия (Великая армия)

Мотострелковые и механизированные дивизии 
 10-я гвардейская механизированная ордена Суворова дивизия (1945—1959)
 10-я механизированная дивизия (1945—1957)
 10-я гвардейская мотострелковая дивизия

Горные дивизии 
 10-я гвардейская горнострелковая Печенгская дважды Краснознамённая, орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизия
 10-я горнопехотная дивизия (США)

Танковые дивизии 
 10-я бронетанковая дивизия (Великобритания)
 10-я бронетанковая дивизия (США)
 10-я танковая дивизия (бундесвер)
 10-я танковая дивизия (вермахт)
 10-я танковая дивизия СС «Фрундсберг»
 10-я танковая дивизия (СССР)
 10-я гвардейская танковая Уральско-Львовская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова Добровольческая дивизия имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского
 10-я танковая Днепровская ордена Суворова дивизия

Кавалерийские дивизии 
 10-я кавалерийская дивизия (Российская империя)
 10-я гвардейская казачья кавалерийская Кубанско-Слуцкая Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизия
 10-я Майкопская им. Коммунистического Интернационала Молодёжи кавалерийская Краснознамённая дивизия
 10-я_кавалерийская_дивизия_(формирования_1925)

Воздушно-десантные дивизии 
 10-я гвардейская Криворожская ордена Суворова воздушно-десантная дивизия
 10-я парашютная дивизия (Третий рейх)

Авиационные дивизии 
 10-я истребительная авиационная дивизия
 10-я смешанная авиационная дивизия
 10-я авиационная Сейсинская Краснознамённая дивизия пикирующих бомбардировщиков ВВС ВМФ

Артиллерийские дивизии 
 10-я артиллерийская дивизия (СССР)
 10-я артиллерийская Гумбинненская орденов Суворова и Кутузова дивизия прорыва Резерва Верховного главнокомандования (СССР)
 10-я зенитная артиллерийская Одерская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия (СССР)

Дивизии ВМФ 
 10-я дивизия подводных лодок

Ракетные дивизии 
 10-я гвардейская ракетная Краснознамённая ордена Суворова дивизия

Дивизии ПВО 
 10-я истребительная авиационная дивизия